Tadeusz Radzik (1953–2009) – polski historyk i politolog, profesor UMCS w Lublinie
 Tadeusz Radzik – polski profesor nauk matematycznych (od roku 2009), pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej

Przypisy